Kinder, palabra alemana que significa niños (proviene de Kind = niño), puede estar haciendo referencia a:

 Educación preescolar, del alemán kindergarten, sistema educativo preescolar.
 Kinder Sorpresa, línea de productos de chocolate.
 Kinder (Luisiana), Luisiana, Estados Unidos